Нозиков — русская фамилия. Известные носители:

 
 Нозиков, Сергей Иванович (род. 1961) — советский и российский футболист.